Хираока () — японская фамилия. Известные носители:
 Хираока, Таку (род. 1995) — японский сноубордист, выступающий в хафпайпе.
 Хираока, Хироаки (род. 1985) — японский дзюдоист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Хираока Садатаро (1863—1942) — японский государственный деятель.